Josef März ist der Name folgender Personen:

* Josef März (Geograph) (1892–1955), deutscher Geograph und Zeitungswissenschaftler
 Josef März (Unternehmer) (1925–1988), deutscher Unternehmer